La Zona Americana (American Zone) è una delle 3 divisioni zonali nell'ambito della Federation Cup 1992.

Tutti gli incontri si sono giocati all'Atlas Colomos T.C. di Guadalajara in Messico su campi in terra rossa.

1º turno
Data: 21–23 aprile

Le squadre qualificate 1a e 2a avanzano al Tabellone principale.

Tabellone principale

Messico e Cile avanzano al World Group.

Federation Cup 1992